

Persone 
 Francesco Azzurri (1827 – 1901) – architetto italiano
 Giovanni Azzurri (1792 – 1858) – architetto italiano
 Paolo Azzurri (1878 – 1933) – attore, regista e produttore cinematografico italiano
 Riccardo Azzurri (n. 1953) – cantautore italiano

Altro 
Azzurri – soprannome dato agli sportivi italiani, in particolare ai giocatori delle formazioni nazionali italiane degli sport di squadra. In caso di squadre femminili è declinato al femminile come Azzurre e in caso di selezioni nazionali giovanili come Azzurrini o Azzurrine.
Monti Azzurri – catena montuosa del mondo fantasy di J. R. R. Tolkien.
Azzurri – gruppo della Resistenza italiana che univa principalmente Repubblicani, Cattolici e Monarchici.
Azzurri – fazione delle corse con i carri dell'epoca romana.

Altri progetti